Araújo eller Araujo kan syfta på,

Adriana Araújo, brasiliansk boxare.
Allyson Araújo dos Santos, brasiliansk fotbollsspelare.
Ana Cláudia Araújo, brasiliansk botanist.
Anacreonte Ávila de Araújo, brasiliansk botanist och agronom.
Andréa Onofre de Araujo, brasiliansk botaniker.
Arturo Araujo, president i El Salvador. 
Brenda O.P. de Araújo, auktor.
Dorothy Sue Dunn de Araujo, brasiliansk botaniker och ekolog. 
Izonete de Jesus Araujo, brasiliansk botaniker. 
José Carlos da Costa Araújo, brasiliansk fotbollsspelare.
Leonardo Nascimento de Araújo, brasiliansk fotbollsspelare.
Néstor Araujo, mexikansk fotbollsspelare.
Sergio Araujo, argentinsk fotbollsspelare.
Vinicius Araújo Bertaco, brasiliansk iktyolog. 

Portugisiska efternamn